Тюлячи́ — село, административный центр Тюлячинского района Татарстана.

География 
Село расположено в лесостепной зоне и не защищено от ветров. Находится на северо-западе Татарстана в 78 км от Казани вблизи впадения реки Малая Мёша в реку Мёша.

Население 

Население занимается разведением скота и овощеводством, частично садоводством.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Тюлячи // 

Районные центры Татарстана
Населённые пункты Тюлячинского района